Глушачи () — упразднённое село,
Лиманский-Второй сельский совет,
Решетиловский район,
Полтавская область,
Украина.

Село ликвидировано в 1987 году.

Географическое положение 
Село Глушачи находится на берегу реки Бакай (летом пересыхает), на которой сделано несколько запруд.
Выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Лиман Второй.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1987 — село ликвидировано.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Полтавской области